Kalaitzis ist der Familienname folgender Personen:

 Aris Kalaitzis (* 1966), deutsch-griechischer Maler 
 Fabian Kalaitzis (* 1975), griechischer Squashspieler
 Giorgos Kalaitzis (* 1976), griechischer Basketballspieler